Asael Lubotzky (hebreo, עשהאל לובוצקי; Jerusalén, 1983) es un ex soldado israelí herido en combate, que se ha convertido en un médico, escritor y biólogo.

Biografía 
Asael Lubotzky creció en Efrat, estudió en la Yeshivá Hesder en Ma'ale Adumim, fue aceptado en Shayetet 13, pero eligió alistarse en el 51.º Batallón de Brigada Golani. Se sometió a un curso de entrenamiento como soldado de combate y fue elegido como cadete sobresaliente de la compañía. Después de completar la Escuela de Candidatos para Oficiales, Asael sirvió como oficial al mando de un pelotón de la Brigada Golani. Dirigió a su pelotón en los combates en Gaza y, durante la Segunda Guerra del Líbano, luchó en muchas batallas en las que muchos de sus camaradas fueron muertos y heridos, hasta que su propia lesión grave en la Batalla de Bint Jbeil lo dejó con una discapacidad. Después de su rehabilitación de la lesión, comenzó a estudiar medicina en la Facultad de Medicina Hadassah de la Universidad Hebrea, se doctoró y ahora se especializa en Pediatría en el Hospital Shaare Zedek en Jerusalén.

El primer libro de Lubotzky, From the Wilderness and Lebanon, que describe sus experiencias en la guerra y su rehabilitación, fue publicado en 2008 por Yedioth Ahronoth, se convirtió en un best-seller, ganó elogios de la crítica y fue traducido al inglés. Yedioth Books y Menachem Begin Heritage Center publicaron en hebreo en 2017 un segundo libro, Not My Last Journey, que documenta la historia de la vida de su abuelo, el partisano y oficial del Irgún Iser Lubotzky. Lubotzky ganó el Premio Leitersdorf de las Artes para 2017 y el Premio James Sivartsen para la Investigación del Cáncer en 2019. Lubotzky da conferencias sobre diversos temas en Eretz Israel y en el extranjero. 
Asael Lubotzky es hijo del Prof. Alexander Lubotzky y nieto del Prof. Murray Roston. Vive en Jerusalén, está casado con Avital (Schimmel) y tienen cinco hijos.

Libros 
From the Wilderness and Lebanon, Yediot Sfarim, 2008.
Not My Last Journey, Yediot Sfarim, 2017.

Enlaces externos 

 From the Wilderness and Lebanon, Official site
 Amazon.com's book reviews and description
 Esto es Israel - "Resistencia" - Documental subtitulado en español, Aish HaTorah 
 Review by Jack Reimer, Jewish News One. 12 February 2016.
 By the Book with Nachum Segal Episode 51: Featuring Asael Lubotzky, 9 March 2016.
 A war memoir of inspiration and pathos, The Jerusalem Post Review by Melanie Takefman, 17 March 2016.
 Gaza, Lebanon–An Israeli soldier's diary, San Diego Jewish World, Review by Fred Reis. 24 March 2016
 Two Great Battles of Life, Review by Amos Lassen
 Rejuvenation: The Background and Battlegrounds of Asael Lubotzky, The Land of Israel Network, Eve Harow. 6 November 2016.

Referencias 

Judíos de Israel
Militares de Israel del siglo XXI
Médicos de Israel
Escritores de Israel
Escritores de Israel del siglo XXI
Nacidos en Jerusalén